Windows-1251 (auch Codepage 1251, kurz cp1251) ist eine 8-Bit-Zeichensatztabelle zur Darstellung von Sprachen im kyrillischen Alphabet wie Russisch oder Ukrainisch. Sie wird auch häufig für Bulgarisch verwendet.

Windows-1251 und KOI8-R (oder seine ukrainische Variante KOI8-U) sind viel weiter verbreitet als ISO 8859-5. Zukünftig könnten sie durch UTF-8 (Unicode) verdrängt werden.
Im März 2022 verwenden 0,6 % aller Websites Windows-1251, ISO-8859-5 wird von weniger als 0,05 % verwendet.

Tabelle 

SP (space) auf Position 2016 ist das Leerzeichen, NBSP (no-break space, auch non-breaking space) auf Position A016 ist das geschützte Leerzeichen und SHY (soft hyphen) an Position AD16 ist der bedingte Trennstrich, der normalerweise nur am Zeilenende sichtbar ist.

Einzelnachweise und Quellen

Weblinks 
 
 
 

Windows-Codepage